Como tú ninguna puede referirse a:

 Como tú ninguna, película argentino-mexicana dirigida en 1946 por Roberto Ratti.
 Como tú ninguna, telenovela venezolana de Venevisión de 1995 protagonizada por Gabriela Spanic y Miguel de León.